Kivijärvi (« lac de la Pierre » en finnois) ou Iso Kivijärvi (« grand lac de la Pierre ») est un toponyme de Finlande.

Localités 
 Kivijärvi, municipalité de Finlande-Centrale et lieu le plus important portant ce nom
 Villages :
 Kivijärvi, Evijärvi
 Kivijärvi, Kuopio
 Kivijärvi, Laitila
 Kivijärvi, Leppävirta
 Kivijärvi, Utajärvi

Lacs

Kivijärvi 
 Kivijärvi, Äetsä
 Kivijärvi, Ähtäri
 Kivijärvi, Enontekiö
 Kivijärvi, Heinävesi
 Kivijärvi, Hollola
 Kivijärvi, Luumäki
 Kivijärvi, Kannonkoski, plus grand lac de ce nom
 Kivijärvi, Nummi-Pusula
 Kivijärvi, Oulu
 Kivijärvi, Utajärvi

Iso Kivijärvi 
 Iso Kivijärvi, Heinävesi
 Iso Kivijärvi, Hyrynsalmi
 Iso Kivijärvi, Ilomantsi
 Iso Kivijärvi, Kankaanpää
 Iso Kivijärvi, Keuruu
 Iso Kivijärvi, Kihniö
 Iso Kivijärvi, Kivineva
 Iso Kivijärvi, Kolari
 Iso Kivijärvi, Kuopio
 Iso Kivijärvi, Mustajärvi
 Iso Kivijärvi, Parkano
 Iso Kivijärvi, Pomarkku
 Iso Kivijärvi, Posio
 Iso Kivijärvi, Pudasjärvi
 Iso Kivijärvi, Repovaara
 Iso Kivijärvi, Ruovesi
 Iso Kivijärvi, Simo
 Iso Kivijärvi, Suomussalmi
 Iso Kivijärvi, Sysmä
 Iso Kivijärvi, Utajärvi
 Iso Kivijärvi, Vehmersalmi
 Iso Kivijärvi, Ylöjärvi

Personnalités 
 Erkki Kivijärvi, écrivain et journaliste finlandais
 Harry Kivijärvi, sculpteur finlandais